Pupki bezeichnet Ortschaften in Polen:

Ortschaften in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Pupki (Jonkowo), Dorf in der Gmina Jonkowo im Powiat Olsztyński, bis 1938 Pupkeim, 1938 bis 1945 Tolnicken, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Pupki (Łukta), Weiler in der Gmina Łukta im Powiat Ostródzki, bis 1945 Pupken, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Pupki, ehemaliger Name von Spychówko (bis 1945: Klein Puppen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen), Weiler in der Gmina Świętajno im Powiat Szczycieński

Dorf in der Woiwodschaft Podlachien:
 Pupki (Turośl), Dorf in der Gmina Turośl im Powiat Kolneński